Ján Tabaček ist der Name folgender Personen:

* Ján Tabaček (Politiker) (* 1927), slowakischer Politiker
 Ján Tabaček (Eishockeyspieler) (* 1980), slowakischer Eishockeyspieler